Ploče, grad u Hrvatskoj
 Ploče iza Grada, dubrovački gradski kotar
 Ploče (Jajce, BiH), bivše samostalno naselje u općini Jajce
 mn. od ploča